Владимир Александрович Васильев (1921—1943) — командир отделения 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии сержант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился в 1921 году в селе Бияваш (ныне — Октябрьского района Пермского края) в семье крестьянина. Русский.

Жил и работал в городе Свердловске (ныне — Екатеринбург). До войны был членом ВЛКСМ.

В Красной Армии с 1941 года. В боях Великой Отечественной войны с 1942 года.

Командир отделения 130-го гвардейского стрелкового полка, кандидат в члены КПСС, гвардии сержант Владимир Васильев был в составе группы из 13 человек во главе с командиром роты, которая 15 января 1943 года, ворвавшись на окраину сильно укреплённого железнодорожного посёлка Донской (ныне Красновка, Тарасовский район Ростовской области), захватила 3 дома. Бойцы отразили многочисленные вражеские атаки и продолжали вести огонь даже тогда, когда гитлеровцы подожгли дома. В этом бою погиб.

Похоронен в  на станции .

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 31 марта 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза.

Память 
 У перрона станции Красновка установлен памятник 13-ти Героям.
 В Москве в Центральном музее Вооруженных Сил оборудован стенд «Тринадцать Героев Красновки».
 На здании школы в родном селе Героя установлена мемориальная доска.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/SNames/as130/f2a7a8b0 Васильев Владимир Александрович]
 Книга Памяти / Васильев Владимир Александрович
 Васильев Владимиp Александpович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 — .